Serie B 2010-2011 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie B 2010-2011 – edizione del campionato di calcio a 5 italiano
 Serie B 2010-2011 – edizione del campionato di calcio femminile italiano
 Serie B 2010-2011 – edizione del campionato di hockey su pista italiano
 Serie B 2010-2011 – edizione del campionato di pallanuoto maschile italiano
 Serie B 2010-2011 – edizione del campionato di rugby a 15 italiano